В языке программирования C++ термин Стандартная Библиотека означает коллекцию классов и функций, написанных на базовом языке. Стандартная Библиотека поддерживает несколько основных контейнеров, функций для работы с этими контейнерами, объектов-функции, основных типов строк и потоков (включая интерактивный и файловый ввод-вывод), поддержку некоторых языковых особенностей, и часто используемые функции для выполнения таких задач, как, например, нахождение квадратного корня числа. Стандартная Библиотека языка C++ также включает в себя спецификации стандарта ISO C90 стандартной библиотеки языка Си. Функциональные особенности Стандартной Библиотеки объявляются внутри пространства имен std.

Стандартная библиотека шаблонов (STL) — подмножество стандартной библиотеки C++ и содержит контейнеры, алгоритмы, итераторы, объекты-функции и т. д., хотя некоторые программисты используют термин «STL» вместе (или попеременно) с термином «Стандартная библиотека C++».

Заголовочные файлы стандартной библиотеки C++ не имеют расширения «.h».

Стандартная библиотека C++ содержит последние расширения C++ стандарта ANSI (включая библиотеку стандартных шаблонов и новую библиотеку iostream). Она представляет собой набор файлов заголовков. В новых файлах заголовков отсутствует расширение H.

Стандартные заголовочные файлы 
Нижеперечисленные файлы содержат объявления Стандартной Библиотеки.

Контейнеры 
<bitset>
 Реализует специализированный класс контейнеров std::bitset — битовый массив.
<deque>Реализует шаблон класса контейнера std::deque — двусвязная очередь.
<list>Реализует шаблон класса контейнера std::list — двусвязный список.
<map>Реализует шаблоны классов контейнеров std::map и std::multimap— Ассоциативный массив и мультиотображение.
<queue>Реализует класс адаптер-контейнера std::queue — односторонняя очередь.
<set>Реализует шаблоны классов контейнеров std::set и std::multiset — сортированные ассоциативные контейнеры или множества.
<stack>Реализует класс адаптер-контейнера std::stack — стек.
<vector>Реализует шаблон класса контейнеров std::vector — динамический массив.

Общие 
<algorithm>Реализует определения многих алгоритмов для работы с контейнерами.
<functional>Реализует несколько объект-функций, разработанных для работы со стандартными алгоритмами.
<iterator>Реализует классы и шаблоны для работы с итераторами.
<locale>Реализует классы и шаблоны для работы с локалями.
<memory>Реализует инструменты управления памятью в C++, включая шаблон класса std::auto_ptr.
<stdexcept>Содержит стандартную обработку ошибок классов, например, std::logic_error и std::runtime_error, причем оба происходят из std::exception.
<utility>Реализует шаблон класса std::pair для работы с парами (двучленными кортежами) объектов.

Строковые 
<string>Реализует стандартные строковые классы и шаблоны.

<regex>

 Новое в C++11. Предоставляет утилиты для сопоставления строк с шаблоном с помощью регулярных выражений.

Поточные и ввода-вывода 
<fstream>Реализует инструменты для файлового ввода и вывода. Смотрите fstream.
<ios>Реализует несколько типов и функций, составляющих основу операций с iostreams.
<iostream>Реализует основы ввода и вывода языка C++. Смотрите iostream.
<iosfwd>Реализует предварительные объявления нескольких шаблонов классов, связанных с вводом-выводом.
<iomanip>Реализует инструменты для работы с форматированием вывода, например базу, используемую при форматировании целых и точных значений чисел с плавающей запятой.
<istream>Реализует шаблон класса std::istream и других необходимых классов для ввода.
<ostream>Реализует шаблон класса std::ostream и других необходимых классов для вывода.
<sstream>Реализует шаблон класса std::sstream и других необходимых классов для работы со строками.
<streambuf>

Числовые 
<complex>Реализует шаблон класса std::complex и связанные функции для работы с комплексными числами.
<numeric>Реализует алгоритмы для числовой обработки
<valarray>Реализует шаблон класса std::valarray — класс массивов, оптимизированный для числовой обработки.

Языковая поддержка 
<exception>Реализует несколько типов и функций, связанных с обработкой исключений, включая std::exception — базовый класс всех перехватов исключений в Стандартной Библиотеке.
<limits> реализует шаблон класса std::numeric_limits, используемый для описания свойств базовых числовых типов.
<new>Реализует операторы new и delete, а также другие функции и типы, составляющие основу управления памятью в C++.
<typeinfo>Реализует инструменты для работы с динамической идентификацией типа данных в C++.

Стандартная Библиотека языка Си 

Каждый заголовочный файл из стандартной библиотеки языка Си включен в стандартную библиотеку языка C++ под различными именами, созданными путём отсечения расширения .h и добавлением 'c' в начале, например, 'time.h' стал 'ctime'. Единственное отличие между этими заголовочными файлами и традиционными заголовочными файлами стандартной библиотеки языка Си заключается в том, что функции должны быть помещены в пространство имен std:: (хотя некоторые компиляторы сами делают это). В стандарте ISO C функции стандартной библиотеки разрешены для реализации макросами, которые не разрешены в ISO C++.
 <cassert>
 <cctype>
 <cerrno>
 <cfloat>
 <climits>
 <cmath>
 <csetjmp>
 <csignal>
 <cstdlib>
 <cstddef>
 <cstdarg>
 <cstdio>
 <cstring>
 <ctime>
 <cwchar>
 <cwctype>

См. также 
 Стандартная Библиотека Apache C++ (stdcxx)
 Boost (библиотека)
 C++ Technical Report 1
 C POSIX library
 Стандартная библиотека

Литература 
 Бьёрн Страуструп: Язык программирования C++, Addison-Wesley, ISBN 0-201-70073-5

Ссылки 
 Microsoft MSDN Library — Справочник по Стандартной библиотеке C++
 Справочник по Стандартной библиотеке C++
 The GNU Standard C++ Library
 STLport
 Dinkumware Standard C++ Library
 Общие сведения о языке программирования C++ и stl библиотеках

Примечания 

 
Стандартные библиотеки
Стандартная_библиотека_C++